Udskiftning henviser til flere ting:

 Udskiftningen – vedrørende Landboreformen 
 Substitution – andet ord for udskiftning

 Sport
 Udskiftning (fodbold) – taktisk ændring i fodbold